Teplička může mít následující významy:

Názvy sídel
 Teplička – obec v okrese Karlovy Vary
 Teplička (okres Spišská Nová Ves) – slovenská obec v okrese Spišská Nová Ves
 Teplička nad Váhom – slovenská obec v okrese Žilina
 Teplička nad Váhom (kaštel) – kaštel ve slovenské obci Teplička nad Váhom
 Liptovská Teplička – slovenská obec v okrese Poprad

Názvy vodních toků
 Teplička (přítok Oskavy) – přítok Oskavy v povodí Moravy
 Teplička (přítok Černého Váhu) – přítok Černého Váhu v povodí Váhu
 Teplička (přítok Rybníckého potoka) – přítok Rybníckého potoka v povodí Sikenice
 Teplička (přítok Štítniku) – přítok Štítniku v povodí Slané
 Teplička (přítok Váhu, Trenčín) – přítok Váhu u Trenčína
 Teplička (přítok Váhu, Žilina) – přítok Váhu u Žiliny